Michel Regnier
Natacha Régnier
Mathurin Régnier
Roche-en-Régnier

Desambiguação